Das HKFC PSA International 2015 fand vom 25. bis 30. Mai 2015 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 25. Das Turnier der Damen, das offiziell unter dem Namen HKFC WSA 25 2015 firmierte, war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Silver 25.

Titelverteidiger waren Max Lee bei den Herren und Amanda Sobhy bei den Damen. Lee gewann das Turnier mit einem Finalsieg über Saurav Ghosal zum wiederholten Mal. Er besiegte Ghosal mit 9:11, 11:6, 11:1 und 11:9. Bei den Damen trat Amanda Sobhy nicht zur Titelverteidigung an. Die topgesetzte Annie Au besiegte im Endspiel Habiba Mohamed mit 11:7, 8:11, 9:11, 11:4 und 11:8 und gewann damit ihren elften Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Dick Lau bei den Herren und Carmen Lee bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15
2015